De Superettan 2018 was het negentiende seizoen als de tweede voetbalklasse van Zweden. Zestien ploegen hebben in totaal 240 wedstrijden afgewerkt in de reguliere competitie.

Eindstand

Play-offs

Promotie

AFC Eskilstuna wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Degradatie

Varbergs BoIS handhaaft zich op basis van de uitdoelpuntenregel, IFK Värnamo degradeert en Syrianska FC promoveert naar de Superettan

Zie ook
Svenska Cupen 2017/18
Svenska Cupen 2018/19
Zweeds voetbalelftal in 2018

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2018